Га́йя — власна назва.

Особи 
 Гайя — інша назва Геї, грецької богині Землі. 
 Гайя Гараріт — ізраїльська кіноакторка.
 Гайя Каукі — мальтійська співачка.

Топоніми

Гайя

Віла-Нова-де-Гайя

Див. також 

 Гая